Борд (, , ) — многозначный термин.

Известные носители 
  (род. 1956) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд».
  (род. 1956) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (1982, 1985, 1989, 1995).
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Балтимор Рэйвенс».
  (1948—1970) — британская легкоатлетка, чемпионка Европы в беге на 800 м и в эстафете 4×400 м (1969).
  (род. 1970) — британский фридайвер, рекордсмен Великобритании в свободном погружении (2010, 2011, с 2011) и погружении с постоянным балластом (с 2012).
 Борд, Раймон (1920—2004) — французский искусствовед и эссеист.
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Джэксонвилл Джагуарс».
  (1945—2019) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».
  (род. 1968) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Фицрой», сын Терри Борда (1945—2019).
 Борд, Франсуа (1919—1981) — французский учёный, геолог и археолог, также известный под псевдонимом Франси́с Карса́к (Francis Carsac) как популярный писатель-фантаст.
 Борд, Эрнест (1877—1934) — английский художник.
 Бертран II де Борд (?—1311) — церковный деятель, кардинал.

Топонимы 
 Борд — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Борд — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи

См. также 
 Борд-де-Ривьер
 
 Скейтборд